У двох попередніх турнірах перемагала Кікі Бертенс, але цього року вона вирішила не брати участі.

Титул здобула Дарія Касаткіна після того, як у фіналі Маргатита Гаспарян припинила гру за рахунку 6–3, 2–1.

Уперше з часу  турніру в Окланді 1993 року сім з восьми чвертьфіналісток представляли одну країну. Також уперше в історії  WTA усі чотири півфіналістки були з Росії.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Qualifying

Seeds

Qualifiers

Lucky loser

Qualifying draw

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Main draw 
 Qualifying draw 

St. Petersburg Ladies' Trophy - Singles
St. Petersburg Ladies' Trophy